Wild Orchid (orchidée sauvage en anglais) peut désigner :
 Terre de volupté, film américain sorti en 1929 dont le titre original est ''Wild Orchids ;
 wild Orchid, un groupe de pop américaine actif de 1991 à 2003.